Osoby o tym nazwisku:
 Ewa Charkiewicz – polska ekonomistka, feministka
 Grzegorz (Charkiewicz) – polski biskup prawosławny
 Jarosław Charkiewicz – polski publicysta, tłumacz, prawnik i rusycysta
 Walerian Charkiewicz – polski historyk, publicysta polityczny, poeta
 Zygmunt Charkiewicz – radziecki botanik i systematyk